Ljubiša Stojanović ist der Name folgender Personen:

* Ljubiša Stojanović (Sänger) (Louis; 1952–2011), serbischer Sänger
 Ljubiša Stojanović (Fußballspieler) (* 1957), jugoslawischer bzw. serbischer Fußballspieler